Сезон Euro Open by Nissan 1999 года состоял из восьми этапов, во время каждого из которых проводились две гонки. Команды использовали шасси Coloni и двигатели Nissan. В гонках приняли участие 16 команд и 36 пилотов.

Положение в чемпионате

Пилоты 

Порядок начисления очков:

Два очка присуждались пилоту, показавшему быстрейший круг. В зачёт чемпионата шли 12 лучших результатов.

Формула-Рено 3.5
1999